Сегье́ () — французская фамилия.

 Сегье, Жан-Франсуа (1703—1784) — ботаник
 Сегье, Пьер (1588—1672) — канцлер Франции